

Patronymie
 Friedrich Bayer (1825-1885) est un industriel allemand, fondateur de l'usine de teinturerie Friedrich Bayer, devenue Bayer AG aujourd'hui.
 Friedrich Bayer (1887-1953) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.